Haas Formula LLC, виступає під назвою MoneyGram Haas F1 Team (попередні імена: Haas Formula і Haas Racing Developments) — гоночна команда Формули 1 заснована співвласником гоночної команди NASCAR Sprint Cup Series Джином Гаасом у квітні 2014. Спочатку команда планувала дебютувати в сезоні 2015, але пізніше вирішили перенести на 2016 сезон.

Штаб-квартира команди розташована в Каннаполіс, Північна Кароліна, США — 50 км від міста Шарлотт — поряд із сестрою командою із NASCAR Sprint Cup Stewart-Haas Racing, хоча обидві команди є окремими юридичними особами. Команда має другу базу в Банбері, графство Оксфордшир, Велика Британія на період Європейської частини календаря.

Історія

Приготування 
Haas — перший конструктор, який приєднався до F1 після невдалої спроби US F1 Team в , і перша Американська конкурентоспроможна команда. Haas F1 Team не пов'язана з Haas Lola, яка брала участь у Чемпіонаті в сезонах  і  рр. Haas Lola була заснована колишнім керівником McLaren Тедді Майером і Карлом Хаасом, який не має ніякого відношення до Джина Хааса.

Після розпаду Marussia F1 в кінці  і розпродажу її майна з аукціону, Хаас придбав їх штаб-квартиру в Банбері.

Хаас зібрав свій автомобіль в грудні 2015, ще до офіційних тестів в Барселоні на початку 2016. Haas звернувся до Італійської компанії Dallara для побудови шасі, з двигуном Ferrari. Колишній технічний директор Jaguar і Red Bull Racing Гюнтер Штайнер став Головою команди. Автомобілі Haas пройшли обов'язкові краш-тести FIA 8 січня 2016 року.

29 вересня 2015 року команда оголосила, що Ромен Грожан буде одним із пілотів команди на 2016 сезон, а 30 жовтня 2015 року під час Гран-прі Мексики, було офіційно оголошено, що тест-пілот Ferrari Естебан Гутьєррес приєднається до команди.

Сезон 2016 

В дебютному Гран-прі команди в Австралії, Грожан фінішував 6-м, заробивши вісім очок для команди, яка стала першим американським конструктором, що здобув очки у своїй першій гонці Формули 1 і перший конструктор в цілому, на рівні з Toyota Racing в  р., який здобув рекордну кількість очок під час дебюту. У тій же гонці другий пілот Хаас, Естебан Гутьєррес, зіткнувся із Фернандо Алонсо, у результаті чого були розбиті боліди, та гонка була призупинена червоними прапорами.

Сезон 2017 
11 листопада 2016 року, команда оголосила, що Кевін Магнуссен замінить Естебана Гутьєрреса.

Результати 

Примітки
 * — Сезон триває.
 † — Пілоти, що не фінішували на гран-прі, але були класифіковані, оскільки подолали понад 90 % дистанції.

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт команди  

Команди Формули-1
Автоспорт у США
Засновані у США 2014